Berno kan syfta på:

 Berno Studio – en inspelningsstudio i Malmö startad 1985
 Berno av Baume (~850–927), en munk
 Berno från Reichenau (–1048),  en abbot i klostret Reichenau